Риццо () — итальянская фамилия.
 Риццо, Альфредо (1902—1991) — итальянский киноактёр.
 Риццо, Антонио (ок. 1430 — ок. 1499) — итальянский скульптор и архитектор.
 Риццо, Джулио-Эмануэле (1866—1950) — итальянский археолог и нумизмат.
 Риццо, Линда Джо (род. 1955) — американская-немецкая певица, направление стиля итало-диско. Композитор и продюсер, итальянского происхождения.
 Риццо, Марк (род. 1977) — гитарист группы Soulfly и бывший гитарист Ill Niño.
 Риццо, Марко (род. 1959) — итальянский политик.
 Риццо, Маттео (род. 1998) — итальянский фигурист, участник Олимпийских игр.
 Риццо, Педро (род. 1974) — бразильский спортсмен, боец кикбоксинга и смешанных боевых искусств (ММА).
 Риццо, Роберта (более известна как Муни Витчер; род. 1957) — итальянская писательница.
 Риццо, Филипп (род. 1981) — австралийский гимнаст, первый чемпион мира по спортивной гимнастике от Австралии.
 Риццо, Франческо (1943—2022) — итальянский футболист, полузащитник.
 Риццо, Энтони (род. 1989) — американский бейсболист.

Составные фамилии 
 Минуто-Риццо, Алессандро (род. 1940) — итальянский дипломат, заместитель генерального секретаря НАТО в 2001—2007 годах.

См. также 
  () — созвучная итальянская фамилия.